Ке́хтна () — эстонский топоним:

 Кехтна — посёлок в уезде Рапламаа, Эстония. 
 Кехтна — волость в уезде Рапламаа, Эстония. 
 Кехтна — мыза в уезде Рапламаа, Эстония.